ASB Classic 2017 (kobiety)
 ASB Classic 2017 (mężczyźni)